20. Европско првенство у пливању 2010. одржано је у оквиру 30. Европског првенства у воденим спортовима у организацији ЛЕНа. од 9. до 15. августа 2010. у Будимпешти у Мађарској.

Ово је четврти пут да је Будимпешта домаћин европског првенства. Такмичење је одржано на Маргитсигету у спортском пливачком центру Алфред Хајош, који је добио име у част Алфреду Хајошуу, првом мађарском олимпијском победнику у пливању у модерној историји Летњих олимпијских игара 1896. одржаним у Атини.

У такмичењу је учествповао 591 пливач из 43 земље, у 40 дисциилплина 20 за мушкарце и 20 за жене. Од забране ФИНЕ 1. јануара 2010, за ношења пливачких комбинезона који су покривали цело тело, а који били су одговорни за експанзију светских рекорда у периоду од 2008. до 2010. године ово је било прво велико међународно првенство.

Медаље су освојили пливачи из 19 земаља. Највише успеха имала је Француска с осам златних медаља, седам сребрних и шест бронзаних, испред Русије (7-4-1), Уједињеног Краљевства (6-6-6) и Мађарске (6-4-3).

Оборен је само један европски рекорд на 100 метара леђно. Оборио га је Француз Камиј Лакур. Поред њега поправљено је и 29 рекорда европских првенстава.

Резултати

Слободни стил

Мушкарци — 50 м слободно (детаљи)

Жене — 50 м слободно (детаљи)

Мушкарци — 100 м слободно (детаљи)

Жене — 100 м слободно (детаљи)

Мушкарци — 200 м слободно (детаљи)

Жене — 200 м слободно (детаљи)

Мушкарци — 400 м слободно (детаљи)

Жене — 400 м слободно (детаљи)

Мушкарци — 800 м слободно (детаљи)

Жене — 800 м слободно (детаљи)

Мушкарци — 1.500 м слободно (детаљи)

Жене — 1.500 м слободно (детаљи)

Леђни стил

Мушкарци — 50 м леђно (детаљи)

Жене — 50 м леђно (детаљи)

Мушкарци — 100 м леђно (детаљи)

Жене — 100 м леђно (детаљи)

Мушкарци — 200 м леђно (детаљи)

Жене — 200 м леђно (детаљи)

Прсни стил

Мушкарци — 50 м прсно (детаљи)

Жене — 50 м прсно (детаљи)

Мушкарци — 100 м прсно (детаљи)

Жене — 100 м прсно (детаљи)

Мушкарци — 200 м прсно (детаљи)

Жене — 200 м прсно (детаљи)

Делфин стил

Мушкарци — 50 м делфин (детаљи)

Жене — 50 м делфин (детаљи)

Мушкарци — 100 м делфин (детаљи)

Жене — 100 м делфин (детаљи)

Мушкарци — 200 м делфин (детаљи)

Жене — 200 м делфин (детаљи)

Биланс медаља

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Resultaten op Omegatiming.com 

Европско првенство у пливању 2010.
Спорт у Будимпешти
Спорт у 2010.